Over the Hills and Far Away har flere betydninger:

 "Over the Hills and Far Away (Led Zeppelin sang)" - sang af Led Zeppelin
 Over the Hills and Far Away (album) – album af bandet Nightwish